Arthur Foote (1853–1937), compositor estatunidenc
 Eunice Newton Foote (1819 - 1888), científica, física, inventora estatunidenca, promotora dels drets de les dones
 Shelby Foote (1916–2005), escriptor estatunidenc